Kanepi (gemeente), een gemeente in Estland, provincie Põlvamaa
 Kanepi (plaats), een plaats in Estland, hoofdplaats van de gelijknamige gemeente
 Kaia Kanepi, een Estische tennisspeelster